Emilio Correa Vaillant (1953) olimpiai és világbajnok kubai ökölvívó
 Emilio Correa Bayeaux (1985) olimpiai ezüstérmes kubai ökölvívó, előbbinek a fia